

Biografia 
Nacque a Prato da Pietro e Maria Benini il 2 dicembre 1820, in una famiglia appartenente all'élite intellettuale della città. Allievo del Collegio Cicognini mostrò fin da subito grandi doti intellettuali, scrivendo versi e conoscendo, a soli quindici anni, la Divina Commedia a memoria. Lasciato il collegio non ancora sedicenne, si trasferì a Pisa dove, iscrittosi all'università, si dedicò con passione e successo allo studio del diritto. Negli anni pisani, continuando a coltivare i propri interessi letterari, pubblicò svariati componimenti d'occasione in raccolte poetiche come Inno alla Vergine (in Corona di componimenti poetici per la solenne incoronazione della miracolosa immagine di Maria SS. detta delle Carceri, Prato, Giachetti, 1836) e l'epistola in versi Per le nozze del D. Francesco Franceschini (in Per le fauste nozze del dottore Francesco Franceschini colla nobil donzella Giulia Cecchi: tributi d'amicizia, Prato, Pontecchi, 1839). 
Nel 1839, entrato a far parte dell'accademia pratese degli Infecondi, compose la Biografia di Giovambattista, Giuseppe Maria e Andrea Casotti, poi inserita nel settimo volume della Biografia degli Italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII, e de' contemporanei di Emilio Amedeo De Tipaldo. 
Dopo la laurea in Giurisprudenza svolse gli anni di praticantato a Firenze fino a quando, nel 1844, fu iscritto all'albo dei procuratori. L'impegno profuso nell'esercizio della professione d'avvocato non gli permise di portare a termine l'opera di traduzione, intrapresa proprio in quegli anni, della Bibliografia Dantesca di Paul Colomb de Batines.
Si sposò con la poetessa Ada Benini il 6 ottobre 1852 ma, ammalatosi improvvisamente, morì a Firenze il 10 marzo 1853.

Opere
 Inno alla Vergine in Corona di componimenti poetici per la solenne incoronazione della miracolosa immagine di Maria SS. detta delle Carceri, Prato, Giachetti, 1836.
 Per le nozze del D. Francesco Franceschini in Per le fauste nozze del dottore Francesco Franceschini colla nobil donzella Giulia Cecchi: tributi d'amicizia, Prato, Pontecchi, 1839. 
 a cura di Mario Bernocchi, Le lettere di Ada Benini e Giovanni Costantini : 1851-1853, Prato, Società pratese di storia patria, 1982.

Bibliografia
 Ricordo di Ebe e Ada Benini e di Giovanni Costantini, Prato, Tipografia Aldina, 1856.
 a cura di Giovanni Pestelli, La cultura letteraria a Prato dal Medioevo all'Ottocento : dizionario, Prato, Piano B, 2011.